Санкт-Мартин-ам-Вёльмисберг () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Штирия. 

Входит в состав округа Фойтсберг.  . Официальный код  —  6 16 21.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йохан Хансбауэр (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 9 мест.

 АНП занимает 5 мест.
 СДПА занимает 4 места.

Ссылки 

 Официальная страница

Примечания 

Города Штирии